Фуст (Fust):

 Фуст (архитектура) — средняя часть колонны.
 Фуст, Иоганн (около 1400 — 1466) — один из первых немецких книгопечатников.